Trois conciles se sont tenus dans la ville portugaise de Braga :
 le  concile de Braga, en 561-563.
 le  concile de Braga, en 571.
 le  concile de Braga, en 675.

On évoque un  concile provincial en 1565 mais sans en trouver les actes.

Braga